Auf offener Straße steht für:

 Auf offener Straße (1992) (Originaltitel L.627), französischer Film von Bertrand Tavernier 
 Tatort: Auf offener Straße, Episode der Fernsehreihe Tatort (1971)